Stranjski potok je lahko:

Stranjski potok, potok, pritok Kamniške Bistrice
Stranjski potok, pritok Blanščice